Мори́с Бьенвеню Жан Поль Трентинья́н (; , Сент-Сесиль-ле-Винь, Воклюз — , Ним) — французский автогонщик, звезда Формулы-1 1950—1960-х годов. Считался одним из самых практичных и осторожных гонщиков. Дядя актёра Жана-Луи Трентиньяна.

Биография 

Морис Трентиньян был младшим из пяти сыновей богатого владельца виноградника. Как и трое из его четырёх братьев, он увлёкся автоспортом. Хотя его брат Луи погиб в 1933 году в Перонне, через пять лет Морис Трентиньян сел за руль того Bugatti, на котором погиб брат. На Гран-при По он финишировал пятым, а в 1939 году победил на Гран-при де Фронтьер в Шиме. После этого началась Вторая мировая война. После войны на том же Bugatti Трентиньян принял участие в первой же гонке в Булонском лесу, однако у машины возникли затруднения с подачей топлива. Причиной этому, как выяснилось позднее, оказались фекалии крыс, которые заполнили бензобак Bugatti, простоявшего всю войну в гараже. С этого момента Трентиньян получил прозвище «Крысиный помёт» ().

Затем Трентиньян сменил Bugatti на Amilcar. В 1947 году в Авиньоне он одержал на этой машине победу, после чего провёл половину сезона в команде Gersac на машине Delage и перешёл в Simca Gordini. В первых двух гонках сезона 1948 года он победил в Перпиньяне и Монлери. После этих побед был серьёзно травмирован на Гран-при Швейцарии в Бремгантене, на котором погибли три гонщика. Трентиньяна выбросило из машины, и восемь дней он провёл в коме.

В начале 1949 года вернулся в гонки и выиграл Circuit des Ramparats в Ангулеме. Одержал победы в Женеве-1950, в Альби и Кадуре-1951 и в Кадуре-1953 (Трентиньян был чемпионом Франции по автогонкам 1953 года). Однако Simca Gordini не были надёжными машинами, и поэтому очки в Формуле-1 в сезонах — годов Трентиньян набрал лишь трижды, заняв три пятых места.

Переход в команду Scuderia Ferrari оказался удачен: в чемпионате  и  годов Трентиньян занял четвёртое место, а на Гран-при Монако 1955 года одержал свою первую победу. Однако он был вторым пилотом — первым был Майк Хоторн. Перед сезоном  года Трентиньян решил уйти из Ferrari, но в  году вернулся обратно, заняв при этом лишь двенадцатое место в чемпионате.

В чемпионате  года занял седьмое место, набрав 12 очков и победив на Гран-при Монако. Но очки были набраны лишь дважды, а в трёх гонках из девяти сошёл с дистанции. В сезоне  года, несмотря на отсутствие побед, Трентиньян сошёл лишь в одной гонке, а два подиума и ещё три очковых финиша обеспечили пятую позицию в общём зачёте. На Гран-при Аргентины 1960 года Трентиньян мог бы зайти на подиум (как и Стирлинг Мосс), но они не получили очков за совместное управление автомобилем в гонке. После этого происшествия Трентиньян ни разу не доехал до финиша. В сезонах — годов не получил ни одного очка и лишь дважды доехал до финиша.

Купив BRM P57, смог на Гран-при Германии 1964 года финишировать пятым, заняв 16 место в общем зачёте. Таким образом, Трентиньян поставил точку в своей формульной карьере. В 24 часах Ле-Мана 1965 года выступил на автомобиле Ford GT, но сошёл с трассы.

Результаты в Формуле-1 

|-
!
!Equipe Gordini
!
!Gordini 1,5 L4S
!

||||||||

|-
!
!Equipe Gordini
!
!Gordini 1,5 L4S
!

||||||

|-
!rowspan=3|
!Ecurie Rosier
!Ferrari 166
!Ferrari 166 2,0 V12
!

||||||||||||||||

|-
!rowspan=2|Equipe Gordini
!
!Gordini 1,5 L4
!rowspan=2|
||||||

||||||||||||||
|-
!Gordini Type 16
!Gordini 2,0 L6
||||||||

||||||
|-
!
!Equipe Gordini
!Gordini Type 16
!Gordini 2,0 L6
!

||||

|-
!rowspan=3|
!Ecurie Rosier
!rowspan=2|
!rowspan=2|Ferrari 107 2,5 L4
!rowspan=3|

||||||||||||||||||

|-
!rowspan=2|Scuderia Ferrari
||||

||||
|-
!
!Ferrari 106 2,5 L4
||||

||||||||||||||||
|-
!rowspan=5|
!rowspan=5|Scuderia Ferrari
!rowspan=4|
!rowspan=4|Ferrari 107 2,5 L4
!
||||||||||

||||||||||

|-
!rowspan=4|

|

||||||||||||
|-

||||||||||||||||||||
|-

||||||||||||||||||||
|-
!
!Ferrari 106 2,5 L4
||||||

|

||||||||
|-
!rowspan=2|
!Vandervell Products Ltd
!
!Vanwall 254 2,5 L4
!

|

||||||

|-
!Automobiles Bugatti
!
!Bugatti 2,5 L8
!
||||||||

||||||||||||
|-
!
!Scuderia Ferrari
!
!Lancia Ferrari DS50 2,5 V8
!

||||||

|-
!rowspan=5|
!rowspan=3|
!
!rowspan=2| 2,0 L4
!rowspan=4|
||||||||||||

||

|-
!rowspan=2|

||||||||||||||
|-
! 2,2 L4
||||||||||||||

||

|-
!Owen Racing Organisation
!BRM P25
!BRM P25 2,5 L4
||||||||||

||||||||||
|-
!
!Maserati 250F
!Maserati 250F 2,5 L6
!
||||||||

||||||||||||
|-
!
!
!
! 2,5 L4
!

||||

|-
!rowspan=3|
!
!rowspan=2|
! 2,5 L4
!rowspan=3|

||||||||||||||||||||

|-
!
!Maserati 250S 2,5 L4
|

|

|
|-
!David Brown Corporation
!
!Aston Martin RB6 2,5 L6
||
||||||||||

||||||||
|-
!rowspan=3|
!rowspan=3|
!
!Maserati T6-1500 1,5 L4
!rowspan=3|

||||||

|-
!
! 1,5 L4
|
|

|
|
|
|
|
||||||
|-
!De Tomaso F1 001
!1,5 L4
|
|
|

|
|
|
|
||||||
|-
!
!
!
! 1,5 V8
!

||||

|-
!rowspan=4|
!rowspan=3|
!
!rowspan=3| 1,5 V8
!rowspan=4|

||||||||||||||||

|-
!

||||||||||||||||||||
|-
!
||||||

||||||||||
|-
!
!BRM P57
!BRM P56 1,5 V8
||||||||||||

||
|-
!
!Maurice Trintignant
!BRM P57
!BRM P56 1,5 V8
!

||

|}

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Автогонщики Франции
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Gordini
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Vanwall
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Bugatti
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Cooper
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BRM
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Aston Martin
Пилоты Формулы-1, выступавшие на De Tomaso
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lola
Победители Гран-при Формулы-1
Морис